Фа́рго () — город в США, крупный город штата Северная Дакота и административный центр округа Касс. Основан в 1871 году.

История 
На территории, где сейчас расположен город, в 70-х — 80-х годах XIX века была пристань для пароходов . Первоначально город назывался Centralia, но позднее он был переименован в честь Уильяма Фарго, директора Northern Pacific Railway, с приходом которой и началось его развитие.

В 1880-х годах был известен как «столица разводов» из-за своего мягкого законодательства.

Сильный пожар 7 июня 1893 года уничтожил сотни домов и лавок, однако город был быстро отстроен заново. Появились кирпичные дома, новые улицы, водопровод. В 1890 году был основан The North Dakota State Agricultural College, с 1960 года известный как North Dakota State University.

Климат 
Фарго имеет переходный от умеренно континентального к резко континентальному климат, который можно сравнить с климатом в Оренбурге. Зимы в городе очень холодные (особенно по американским меркам), но не особо затяжные, а лето, напротив — очень жаркое. Континентальность климата настолько высока, что разница между рекордно высокой (+45,6 °C) и рекордно низкой (−44,4 °C) температурами составляет 90 °C (для сравнения, в Москве — «всего» 80 °C).

География 
Через город проходят межштатные автомагистрали Interstate 29 и Interstate 94.

В культуре 
 «Фарго» — фильм братьев Коэн.
 «Фарго» — драматический телесериал-антология, снятый для канала FX Ноем Хоули

Ссылки 
 Официальный сайт города

Города Северной Дакоты
Университетские города США
Окружные центры Северной Дакоты
Населённые пункты округа Касс (Северная Дакота)